

Цемнево — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Цемнево — село в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Цемнево — село в гміні Червонка Маковського повіту Мазовецького воєводства